Кубок УЄФА 1990–1991 — двадцятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув італійський «Інтернаціонале», який у фіналі переміг італійську «Рому».

Перший раунд 
Перші матчі відбулися 19 вересня, матчі-відповіді — 2 жовтня 1990 року.

|}

Другий раунд 
Перші матчі відбулися 24 жовтня, матчі-відповіді — 7 листопада 1990 року.

|}

Третій раунд 
Перші матчі відбулися 28 листопада, матчі-відповіді — 12 грудня 1990 року.

|}

1/4 фіналу 
Перші чвертьфінальні матчі відбулися 6 березня, матчі-відповіді — 20 березня 1991 року.

|}

1/2 фіналу 
Півфінали матчі відбувалися 10 та 24 квітня 1991 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1990–1991 на сайті uefa.com 

1990
1990 у футболі
1991 у футболі